Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.   

Донна Векич виграла титул, у фіналі перемігши Джоанну Конту з рахунком 2–6, 7–6(7–3), 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Aegon Open Nottingham, жінки, одиночний розряд
2017